Теодору-Сампаю (Баия) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Теодору-Сампаю (Сан-Паулу) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.